Baisha () – gmina wiejska () powiatu Penghu, położonego na archipelagu Peskadorów (Penghu), wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Baisha w 2016 roku liczyła 9799 mieszkańców – 4664 kobiety i 5135 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 3373, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,91 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Peskadory